Aleksander II Macedoński (zm. 368 p.n.e.) – król Macedonii 370-368 p.n.e.
 Aleksander II Zabinas (zm. 123 p.n.e.) – władca państwa Seleucydów 125-123 p.n.e.
 Aleksander II (15 p.n.e. - 26/28 n.e.) – wnuk króla Heroda I Wielkiego
 Aleksander II (ok. 1010-1073) – papież 1061-1073
 Aleksander II (1198-1249) – król Szkocji 1214-1249
 Aleksander II Romanow (1818-1881) – cesarz Rosji 1855-1881
 Aleksander II Karadziordziewić (ur. 1945) – pretendent do tronu Królestwa Jugosławii
 Aleksander II Aleksandryjski (zm. 729) koptyjski Patriarcha Aleksandrii 702-729